«Дядя Стёпа» — советский чёрно-белый мультипликационный фильм, созданный в 1939 году режиссёром-мультипликатором Владимиром Сутеевым. Экранизация поэмы Сергея Михалкова.

Сюжет 
Мультипликационный фильм по одноимённой поэме Сергея Михалкова о друге всей московской детворы, великане дяде Стёпе. В мультфильме также используются стихотворения Михалкова «А что у вас?» и «Весёлый турист».

Мультфильм начинается с появления дяди Стёпы в кинотеатре и ставшей известной фразы «Вы, товарищ, сядьте на пол, вам, товарищ, всё равно».

К управдому дома 8/1 приходит с ордером на вселение новый жилец — Степанов С. С.

Над фильмом работали 
 Авторы сценария:
 Сергей Михалков, поэт-орденоносец
 Николай Адуев
 Режиссёр: Владимир Сутеев
 Сорежиссёр: Ламис Бредис
 Ассистент: Валерия Фролова
 Композитор: Алексей Камин
 Художники-мультипликаторы:
 Борис Дёжкин
 Фаина Епифанова
 Лидия Резцова
 Надежда Привалова
 Т. Пузырева
 Фёдор Хитрук
 Анна Щекалина
 Технический ассистент: И. Кульнева
 Художники-фоновщики:
 Елена Танненберг
 Владимир Сутеев
 Звукооператор: С. Ренский
 Оператор: А. Алипова

История создания 
Именно в 1939-41 годы на новой студии «Союзмультфильм» стали появляться ленты, вошедшие впоследствии в «золотой фонд» отечественного кино — «Лимпопо» и «Бармалей» Л. Амальрика и В. Полковникова, «Мойдодыр» Ивана Иванова-Вано, «Дядя Стёпа» (положенный в 1939 г. «на полку») и др. Их появлением отмечено начало самобытной советской школы рисованного фильма.

Факты 
 В доме можно видеть котят из михалковского стихотворения «Котята»
 Надпись на паровозе постоянно меняется. Когда паровоз переезжает шоссе, он ФД-20. Когда Степана принимают за семафор, паровоз уже ФД 20-1. Когда останавливается, он ФД-20-1
 На ордере на вселение, который дядя Стёпа предъявляет управдому для получения квартиры, заметны подписи режиссёров фильма.
 Дети в разговоре с дядей Стёпой цитируют ещё одно известное стихотворение Михалкова — «А что у вас?», а во время похода по лесу, поют песню из стихотворения "Весёлый турист".

См. также 
 Дядя Стёпа
 Дядя Стёпа — милиционер (мультфильм)

Примечания

Ссылки 
 

Рисованные мультфильмы СССР 1939 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Владимира Сутеева
Экранизации произведений Сергея Михалкова
Чёрно-белые мультфильмы СССР
Короткометражные мультфильмы СССР 1930-х годов